Снятин — місто, районний центр Івано-Франківської області.
 Снятин — залізнична станція у селі Хутір-Будилів, за 5 км від міста Снятин.
 «Снятин» — краєзнавчий і літературно-мистецький журнал.

Див. також 
 Снітин — село в Лубенському районі Полтавської області.